Arkadiusz Rybicki – politico polacco
 Feliks Rybicki – compositore e direttore d'orchestra polacco
 Jerzy Rybicki – ex pugile polacco
 Mariusz Rybicki – calciatore polacco